Morin kan som auktorsförkortning betyda:

 James G. Morin
 Nancy Ruth Morin

Robotskapade auktorsförkortningar